Mistrzostwa świata klasy DN – coroczne regaty wyłaniające najlepszych z grona bojerowców klasy DN. W 1972 roku na Zalewie Zegrzyńskim odbyły się pierwsze w Europie mistrzostwa świata w klasie DN.

Klasyfikacja medalowa 
Przypis

Według zawodników 
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw świata DN.

Według państw 
W poniższej tabeli przedstawione zostały państwa, których reprezentanci zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw świata klasy DN.

Uwagi

Przypisy 

Żeglarstwo lodowe